Die Senatoren im 60. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1906 und 1907 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 60. Kongresses ging vom 4. März 1907 bis zum 3. März 1909. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 2. Dezember 1907 bis zum 30. Mai 1908 in Washington, D.C. statt die zweite vom 7. Dezember 1908 bis zum 3. März 1909.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 59. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 58 Republikaner und 32 Demokraten im Senat. Bei den Wahlen 1906 und 1907 gewannen die Republikaner drei Sitze von den Demokraten, einen Sitz verloren sie, weil das Parlament von Rhode Island keinen Senator gewählt hatte. Damit saßen 60 Republikaner und 29 Demokraten im Senat, ein Sitz war vakant. Oklahoma wurde 1907 als 46. Staat in die Union aufgenommen, im Dezember wurden zwei Demokraten in den Senat gewählt. Im Januar 1908 wurde ein Republikaner auf den vakanten Sitz gewählt, bis zum Ende des 60. Kongresses saßen damit 61 Republikaner und 31 Demokraten im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 60. Kongresses war Charles W. Fairbanks Vizepräsident. Ein Senator wird zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernimmt. Während der gesamten aktiven Dauer des Kongresses ab dem 5. Dezember 1907 war William P. Frye Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei oder der Republikanischen Partei angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1911 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1913 und die der Klasse III bis zum 3. März 1909. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Teller war ursprünglich als Republikaner gewählt worden.
 b) Taliaferro trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 20. April an.
 c) Burrows trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 24. Januar an.
 d) Kittredge trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 11. Juli an.
 e) Clark trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 23. Januar an.

Einzelnachweise 

060
Vereinigte Staaten, Senat #060
Senatoren 060